Ordet lav har flere betydninger eller specialiseringer:
Leisure activity vehicle (LAV.)
Lav (symbiotisk organisme).
Lav (organisation) – middelalderlig organisation for håndværkere, tidligere stavet .
 et tillægsord, der betyder det modsatte af høj.